Ubi Primum, encycliek van paus Benedictus XIV over de taken van bisschoppen;
Ubi Primum, encycliek van paus Leo XII aan het begin van zijn pontificaat;
Ubi Primum, encycliek van paus Pius IX, over discipline voor gelovigen;
Ubi Primum, encycliek van paus Pius IX, waarin hij de bisschoppen vraagt om hun mening met betrekking tot de Onbevlekte Ontvangenis van Maria;
Ubi Primum, apostolische exhortatie van paus Benedictus XV, waarin hij zich uitsprak over de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de mensheid.